Гайдама́цька вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь учасників повстанського руху в XVIII–XIX століттях.

 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Бровари.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Золочів.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Лозова.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Первомайськ.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Стрий. 
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Умань. 
 Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
Гайдамацька вулиця — вулиця в місті Кременчук

 Гайдамацька вулиця — колишня назва вулиці Надпільної в Черкасах.

Вулиці